Dorotea de Portugal (Lisboa, 21 de septiembre de 1739 – Lisboa, 14 de enero de 1771), infanta de Portugal, hija del rey José I de Portugal y de su esposa Mariana Victoria de España.

Primeros años
Dorotea nació en el Palacio de Ribeira en Lisboa, tercera hija del rey José I de Portugal y de su esposa, la infanta Mariana Victoria de España. Sus padrinos fueron el emperador Carlos VI y su madrina, la duquesa viuda de Parma Dorotea Sofía de Neoburgo.

Posible matrimonio
Dorotea fue una novia propuesta para Luis, delfín  de Francia, pero su madre se negó a dar su consentimiento al matrimonio. Jamás se casó y no tuvo hijos. Murió en Lisboa, el 14 de enero de 1771 y su cuerpo fue trasladado al panteón nacional en el Monasterio de São Vicente de Fora en Lisboa.

Ancestros

Referencias

Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Nacidos en Lisboa
Fallecidos en Lisboa